Кучеря́венко — фамилия. Известные носители:

 Кучерявенко, Александр Васильевич (род. 1987) — российский хоккеист.
 Кучерявенко, Василий Трофимович (1910—1982) — русский советский приморский писатель.
 Кучерявенко, Михаил Иванович (1904—1971) — генерал-майор, Герой Советского Союза.